Dramboln kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dramboln (Skinnskattebergs socken, Västmanland, 662754-148756), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (8,62 ha)
Dramboln (Skinnskattebergs socken, Västmanland, 663348-149775), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (27,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn